Linnuse (Hanila)
 Linnuse (Leisi)
 Linnuse (Muhu)
 Linnuse (Viru-Nigula)